Mare de Déu del Remei (Pinell de Solsonès), capella de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Capella del Remei (Arenys de Munt)
 Capella del Remei o Sant Miquel del Castell (Castellterçol), capella romànica del Castell de Sant Miquel (Castellterçol, Vallès)
 La Mare de Déu del Remei de Moià, capella del cementiri de la vila de Moià 
 Sant Romà (Pinell de Solsonès), també anomenada Capella del Remei, d'estil romànic de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Capella del Remei o Ermita del Remei (Cervelló), capella a Cervelló

 Capella del Remei o el Remei (Santa Maria de Palautordera)

 Capella del Remei a l'església de Sant Jaume (Barcelona)